Michel-Joseph Leblois ( - ), magistrat français,
 Georges-Louis Leblois, ( -  ), pasteur et écrivain français.
 Louis Leblois ( - ), avocat et écrivain français,
 Paul Leblois ( - ), général français,
 Louise-Amélie Leblois, botaniste française.